Table des caractères Unicode U+2A700 à U+2AFFF.

Sinogrammes unifiés CJC — supplément C (Unicode  5.2) ()

Table des caractères

Voir aussi

Liens internes 
 Table des caractères Unicode (2A000-2AFFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Liens externes 
  CJK Unified Ideographs Extension C, table sur le site Unicode (document PDF).

02A70